Kiiza ist der Familienname folgender Personen:
 Ayub Kiiza (* 1992), ugandischer Fußballspieler
 Hamisi Kiiza (* 1990), ugandischer Fußballspieler
 Jemin Kiiza, tansanischer Fußballspieler
 Martin Kiiza (* 1997), ugandischer Fußballspieler